Matthew Calbraith Perry (1794-1858), ufficiale di Marina militare statunitense;
 Matthew Langford Perry (1969-), attore statunitense;
 Matthew Brendan "Matt" Perry (1977-), ex rugbista a 15 inglese.